
Molekulska formula -{C29H48O}- se može odnositi na:
 Vitamin D5
 Stigmasterol